Hoofd (anatomie), lichaamsdeel
 Hoofd (Eddy Gheress), beeld in Amsterdam-West
 Hoofd (taalkunde)

 Tevens naar
 Hoofdje, bloeiwijze
 Sluishoofd
 Strandhoofd, dam in zee dwars op het strand

 Synoniemen
 Hoeksteen en sluitsteen
 Manager of leidinggevende
 onderdeel van een waterkering
 Golfbreker, dam in zee
 Krib (rivier), korte stenen dam in een rivier
 Per capita, per hoofd van de bevolking